Chaos and the Calm — дебютный студийный альбом британского музыканта Джеймса Бэя, изданный 23 марта 2015 года на лейбле Republic Records. 7 декабря 2015 года был номинирован на премию Грэмми-2016 в категории Лучший рок-альбом, оставшись в итоге без награды.

История 
Альбом вышел 23 января 2015 года в Великобритании. Он дебютировал на позиции № 1 в британском хит-параде, по данным Official Charts Company с тиражом 64,000 копий в первую неделю релиза.

Список композиций

Чарты

Награды и номинации

Сертификации

Примечания 

Альбомы на английском языке
Дебютные альбомы 2015 года
Рок-альбомы
Альбомы Великобритании